Uma proposição contraintuitiva é aquela que não parece provável que seja verdadeira quando avaliada usando intuição, bom senso ou intuição.

As verdades objetivas cientificamente descobertas ou matematicamente comprovadas são frequentemente chamadas de contraintuitivas quando intuição, emoções e outros processos cognitivos fora da racionalidade dedutiva os interpretam como errados. No entanto, a natureza subjetiva da intuição limita a objetividade do que chamar de contraintuitivo, porque o que é contraintuitivo para um pode ser intuitivo para outro. Isso pode ocorrer nos casos em que a intuição muda com o conhecimento. Por exemplo, muitos aspectos da mecânica quântica ou da relatividade geral podem parecer contraintuitivos para um leigo, enquanto podem ser intuitivos para um físico de partículas.

Uma compreensão intuitiva falha de um problema pode levar a um comportamento contraproducente com resultados indesejáveis. Em alguns desses casos, políticas contraintuitivas podem produzir um resultado mais desejável. Isso pode levar a conflitos entre aqueles que têm perspectivas éticas deontológicas e consequencialistas sobre essas questões.

Contraintuição na ciência 
Muitas idéias científicas que são geralmente aceitas pelas pessoas hoje em dia eram anteriormente consideradas contrárias à intuição e ao bom senso.

Por exemplo, a maioria das experiências cotidianas sugere que a Terra é plana; na verdade, essa visão é uma aproximação notavelmente boa ao verdadeiro estado de coisas, que é o fato de a Terra ser um esferoide oblato muito grande (em relação à escala do dia a dia familiar aos humanos). Além disso, antes da revolução copernicana, o heliocentrismo, a crença de que a Terra gira em torno do Sol, em vez de vice-versa, era considerada contrária ao senso comum.

Outra ideia científica contraintuitiva diz respeito às viagens espaciais: acreditava-se inicialmente que formas altamente aerodinâmicas seriam melhores para entrar novamente na atmosfera da Terra.De fato, as experiências provaram que os corpos de reentrada em forma romba são os escudos térmicos mais eficientes ao retornar à Terra a partir do espaço. Os veículos de reentrada em forma brusca foram usados para todos os vôos espaciais tripulados, incluindo as missões Mercury, Gemini, Apollo e Space Shuttle.

O experimento Michelson-Morley procurou medir a velocidade da Terra através do éter, que girava em torno do Sol. O resultado foi que não há velocidade no éter. A teoria da relatividade mais tarde explicou os resultados, substituindo as noções convencionais de éter e separando espaço, tempo, massa e energia por um universo não-euclidiano quadridimensional contraintuitivo.

Exemplos 
Alguns exemplos contraintuitivos adicionais são:

Em ciência:

 Teoremas da incompletude de Gödel - por milhares de anos, assumiu-se com confiança que a aritmética e, portanto, sistemas de lógica semelhantes, eram completamente sólidos em termos de confiabilidade para deduções. Gödel provou que esses sistemas não podiam ser completos e consistentes.
 Dualidade onda-partícula/efeito fotoelétrico - Como demonstrado pelo experimento de fenda dupla, partículas leves e quânticas se comportam como ondas e partículas.
 Um número significativo de pessoas acha difícil aceitar o fato matemático de que 0,999... é igual a 1.
 O problema de Monty Hall coloca uma questão simples de sim ou não, com probabilidade de que até os profissionais possam achar difícil se reconciliar com sua intuição.
 Órbitas em ferradura na mecânica orbital
 Essa luz pode passar através de dois filtros polarizadores orientados perpendicularmente se um terceiro filtro, não orientado perpendicularmente a nenhum dos outros dois, for colocado entre eles.
 O efeito Mpemba, no qual, sob certas circunstâncias, um corpo de água mais quente congela mais rapidamente que um corpo mais frio no mesmo ambiente.
 Esse vapor de água é mais leve que o ar e é a razão pela qual as nuvens flutuam e os barômetros funcionam.

Em política e economia:

 A violação do critério de monotonicidade nos sistemas de votação
 A teoria da vantagem comparativa de David Ricardo, que sugere que a vantagem comparativa é, em geral, mais importante que a vantagem absoluta

Muitos exemplos de viés cognitivo, como:

 A ilusão de agrupamento que sugere que existem padrões significativos em um conjunto de pontos aleatórios quando nenhuma outra causa além do acaso está presente
 Que alinhamentos de pontos aleatórios em um plano são muito mais fáceis de encontrar do que a intuição sugere

Veja também 

 Psicologia popular
 Paradoxo
 Lista de paradoxos

Leitura adicional 

 
  Com base no testemunho prestado ao Subcomitê de Crescimento Urbano do Comitê de Bancos e Moeda da Câmara dos Deputados dos EUA. Atualizado em março de 1995.
 
 
Epistemologia
Lógica